La Sviluppo Programmi Editoriali S.p.A. è un'agenzia di stampa italiana.

Caratteristiche 
È nata nel 1996 per iniziativa di Luigi Abete e del giornalista Giuseppe Bourlot.
Fa parte del Gruppo Abete.

Note 

Agenzie di stampa italiane
Gruppo Abete